Ел Енсинал Дос има више значења:

 Ел Енсинал Дос (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Енсинал Дос (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику